Tabajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tabajiwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Tabajiwka (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw